Lennart Bengtsson kan syfta på:

Lennart Bengtsson (född 1927), svensk landstingspolitiker och riksdagsledamot (Centerpartiet)
Lennart Bengtsson (född 1935), svensk meteorolog
Lennart Bengtsson (född 1953), svensk militär (brigadgeneral)
Lennart Bengtsson (född 1954), svensk militär (kommendör)
Lennart B:son Uller (född 1944), svensk militär (överste)